Лас Бенхаминас има више значења:

 Лас Бенхаминас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бенхаминас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бенхаминас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику